Langham kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Langham, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Langham, Norfolk, ort i England,  
 Langham, Rutland, ort i England, 
 Langham, Essex, 
 Langham, Suffolk, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar